Averett ist der Familienname von:
 Anthony Averett (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Earl Averett (* 1943), US-amerikanischer Botaniker
 Thomas H. Averett (1800–1855), amerikanischer Politiker